Екатерина Парр (Кэтрин Пэрр; ; август 1512, Кендал, Камбрия, Королевство Англия — 5 сентября 1548, Садли, Глостершир, Королевство Англия) — английская аристократка, известная в первую очередь как шестая и последняя жена короля Англии Генриха VIII в 1543—1547 годах. До этого была замужем за сэром Эдуардом Бургом и Джоном Невиллом, 3-м бароном Латимером, после — за Томасом Сеймуром, 1-м бароном Сеймуром из Садли. Из всех королев Англии Екатерина Парр состояла в наибольшем числе браков.

Детство и первые два брака 
Екатерина Парр родилась около 1512 года и была первым ребёнком в семье сэра Томаса Парра и леди Мод Грин. Место рождения неизвестно — это могло случиться и в отцовском замке Кендал в графстве Уэстморленд, и в Лондоне, где семейство Парр владело домом в районе Блэкфрайерс. Детство Екатерины прошло в замке Кендал, которым её род владел с XIV века. Рано лишившись отца (он умер в 1517 году), Екатерина почувствовала себя взрослой и ответственной за свои поступки. Она много и охотно училась, хотя изучение иностранных языков и философии не входило в «программу» воспитания знатной леди XVI столетия.

Не позже 1529 года Екатерину выдали за Эдуарда Бурга. Долгое время из одной исторической работы в другую переходило утверждение о том, что это был Эдуард Бург, 2-й барон Бург из Гейнсборо, старик 60 с лишним лет, ещё в 1510 году признанный сумасшедшим. Однако в XX веке группа учёных, изучив ряд документов (в первую очередь завещание Мод Грин), пришла к окончательному выводу о том, что мужа Екатерины следует идентифицировать как внука барона, сэра Эдуарда Бурга. Супруги жили сначала в поместье Гейнсборо (Линкольншир), принадлежавшем отцу Эдуарда Томасу, 1-му барону Бургу, а в 1530 году переехали в Киртон-ин-Линдси. В 1533 году Эдуард умер. Екатерина получила от свёкра доходы с трёх поместий.

В том же году молодая вдова получила новое предложение вступить в брак. Оно исходило от Джона Невилла, лорда Латимера — тоже вдовца. Приняв это предложение, леди Екатерина переселилась к мужу в Снейп-Касл. Здесь она снова оказалась в роли мачехи — у Латимера от первого брака осталась дочь Маргарет.

Во второй половине 1530-х годов Латимеры часто бывали при дворе короля, и Генрих VIII относился к этой паре весьма дружелюбно. После казни своей пятой жены Екатерины Говард он всё чаще обращал внимание на умную и приветливую леди Латимер. Ей был уже тридцать один год, что по меркам XVI века не считалось возрастом юности, но король и сам был далеко не молод.

Лорд Латимер в то время был уже тяжело болен и никаких надежд на выздоровление не оставалось. Когда в 1543 году он умер, король принялся настойчиво ухаживать за леди Латимер.

Королева Англии 
Первой реакцией леди Латимер на предложение короля стать его «утешением в старости» был испуг. Генрих не оставил своего намерения жениться на Екатерине, и она дала своё согласие.

12 июля 1543 года в королевской часовне Хэмптон-Корта состоялось венчание. Свадьба была сыграна в Виндзоре, где королевский двор оставался до августа.

С первых же дней своей совместной жизни с Генрихом Екатерина старалась создать ему условия нормальной семейной жизни. Особым её расположением пользовалась принцесса Елизавета, дочь казнённой Анны Болейн.

Между мачехой и падчерицей завязалась крепкая дружба — они вели активную переписку и часто устраивали философские беседы. С другой дочерью Генриха — принцессой Мэри у королевы были не столь приязненные отношения. Причиной тому была религиозная нетерпимость католички Мэри к протестантке Екатерине Парр. Принц Эдуард не сразу проникся любовью к мачехе, однако она сумела привлечь и его на свою сторону. Кроме того, королева внимательно следила за обучением наследника престола.

В 1545—1546 годах здоровье короля ухудшилось настолько, что он уже не мог в полной мере заниматься решением государственных проблем. Однако мнительность и подозрительность короля стали приобретать угрожающий характер. Екатерина несколько раз была на краю гибели: у королевы были влиятельные враги, и король мог поверить им, а не жене. На тот момент казни королев в Англии уже мало кого удивляли. Король несколько раз принимал решение об аресте Екатерины, но каждый раз отказывался от этого шага. Причиной королевской немилости был в основном радикальный протестантизм Екатерины, увлечённой идеями Лютера. 28 января 1547 года Генрих VIII скончался. А уже в мае того же года вдовствующая королева вышла замуж за Томаса Сеймура, родного брата Джейн Сеймур.

Леди Сеймур 

Томас Сеймур был человеком дальновидным и, сделав предложение леди Екатерине, он рассчитывал стать супругом регентши. Однако его надежды не оправдались. Кроме того, дочери Генриха — принцессы Елизавета и Мария — отнеслись к браку весьма неприязненно. Эдуард, напротив, выразил своё восхищение тем, что его любимый дядя и не менее любимая мачеха создали семью.

Семейная жизнь лорда Сеймура и бывшей королевы не была счастливой. Уже немолодая Екатерина ревновала своего привлекательного супруга ко всем юным красавицам. Существует версия, что и юная принцесса Елизавета испытывала любовь к Томасу Сеймуру, а последний отвечал ей взаимностью. Однако это предположение не имеет серьёзных подтверждений.

Правда, когда Екатерина забеременела, Томас Сеймур вновь превратился в преданного супруга. В конце августа 1548 года у них родилась дочь Мэри. Сама же Екатерина Парр скончалась 5 сентября 1548 года от родильной горячки, разделив судьбу многих женщин своей эпохи.

Екатерина Парр погребена в замке Садли в Глостершире.

Несмотря на то, что Парр была замужем четырежды, Мэри Сеймур была её единственным ребёнком. О её дальнейшей судьбе практически ничего не известно; когда отец её был казнён, а его имение конфисковано, она осталась сиротой на воспитании у близкой подруги королевы, герцогини Саффолк. Последний раз она упоминается в 1550 году в двухлетнем возрасте; возможно, она умерла в детстве или прожила жизнь в безвестности (о чём существует ряд догадок, основывающихся на неоднозначных аргументах).

Генеалогия

Екатерина Парр в искусстве 
 Екатерина Парр является главной героиней романа Джин Плейди «Шестая жена Генриха VIII» (), 1953 год.
 Екатерине Парр посвящён роман Элизабет Фримантл «Гамбит королевы».
 Екатерина Парр — главная героиня романа Филиппы Грегори «Укрощение королевы».
 В телесериале канала Showtime «Тюдоры» Екатерину Парр сыграла Джоэли Ричардсон, в сериале Starz «Становление Елизаветы» — Джессика Рэйн.
 Екатерине Парр посвящена книга Луизы Мюльбах «Генрих VIII и его фаворитки»

Примечания

Литература

Ссылки 
 Галерея Тюдоров
 Династия Тюдоров в кинематографе 
 Английский сайт о Тюдорах 

Тюдоры
Парры
Умершие при родах